Il Blocco Nazionale (talvolta al plurale, Blocchi Nazionali) fu un'aggregazione politica italiana di destra realizzata su proposta di Giovanni Giolitti in occasione delle elezioni politiche italiane del 1921. 

Comprendeva i liberali (sia quelli che facevano riferimento a Giovanni Giolitti, sia i più conservatori), l'Associazione Nazionalista Italiana di Enrico Corradini, i Fasci italiani di combattimento di Benito Mussolini e altre forze di destra, i democratici  L'alleanza si riproponeva di coalizzare le forze considerate "costituzionali" e i fascisti contro l'ascesa dei partiti di massa (popolari, socialisti e comunisti).

La lista ottenne il 19,1% dei voti alle politiche e un totale di 105 deputati, di cui 35 fascisti tra cui Benito Mussolini, e 20 dell'Associazione Nazionalista Italiana.  

Il Blocco fu un espediente liberale per sfruttare le forze fasciste contro le sinistre, ma ben presto la componente estremista sfuggì di mano ed egemonizzò la vecchia classe dirigente moderata. 

Parte degli eletti del Blocco Nazionale sostenne il governo Mussolini, che si insediò il 31 ottobre 1922, dopo la Marcia su Roma, e che fino al 1924 contenne anche esponenti non fascisti. 

Il Blocco Nazionale venne riproposto anche per le elezioni amministrative del 1923.

Nelle politiche del 1924 questa coalizione, con l'inserimento di alcuni liberali, fu riproposta nella nuova Lista Nazionale, egemonizzata dal PNF, che si era già fuso con l'ANI l'anno prima.

Risultati elettorali

Note

Voci correlate 
Elezioni politiche italiane del 1921
Lista Nazionale
Governo Mussolini
Fascismo

Liste elettorali italiane
Partito Nazionale Fascista